Battaglia di Monte Casale – scontro avvenuto il 30 aprile 1945 nel territorio di Ponti sul Mincio
 Monte Casale – una delle cime dei monti Iblei anche nota come Serra Casale, in Sicilia
 Monte Casale – catena che sovrasta la valle del Sarca, poco a nord della comunità di valle di Dro, in Trentino